Jméno a příjmení Václav Červený má více nositelů:

 Václav Červený (trenér) – český hokejový trenér (Motor České Budějovice)
 Václav Červený (politik) (1905–1986) – český politik, poúnorový poslanec za ČSL
 Václav František Červený (1819–1896) – výrobce žesťových hudebních nástrojů z 19. století